Chatib (, ) steht für:

 Chatīb, Bezeichnung für einen islamischen Prediger
 Chatib-Gefängnis, Haftanstalt des syrischen Geheimdienstes in Damaskus

Chatib oder Chatīb ist der Name folgender Personen:

 Ibn al-Chatib (1313–1374), arabischer Dichter, Historiker, Philosoph, Arzt und Politiker
 Abdul Ilah al-Chatib (* 1953), jordanischer Politiker
 Ahmed al-Chatib (1933–1982), syrischer Präsident und Parlamentssprecher
 Bahidsch al-Chatib (1895–1981), syrischer Präsident
 Moas al-Chatib (* 1960), syrischer Politiker
 Muhibb ad-Dīn al-Chatīb (1886–1969), syrischer Publizist

Siehe auch:
 Khatib